Се́неж — остановочный пункт / пассажирская платформа главного хода Октябрьской железной дороги (Ленинградское направление Мосузла) в городском округе Солнечногорск / Солнечногорском районе Московской области.

Находится на окраине города Солнечногорска Московской области. Названа по близлежащему озеру Сенеж. С северной части платформы железнодорожный путь делает относительно крутой поворот, из-за которого скоростные поезда стали представлять особенную опасность для людей при пересечении путей.

На остановочном пункте имеется две посадочные боковые платформы. Переход между платформами осуществляется по бетонному настилу только с северной стороны платформы, с южной стороны переход через пути не оборудован, в 2009 году там погибла дачница-пенсионерка под колёсами поезда «Сапсан». Кассы отсутствуют, турникетами платформа не оборудована.

По ходу движения от Москвы справа находится Дом отдыха (ранее Завода им. Владимира Ильича, затем — Управления делами Президента России), а слева и справа — дачные участки.

В справочнике «Железнодорожные станции СССР», изданном в 1981 году, написано, что платформа была открыта в 1964 году, однако это неверно. О платформе упомянули в книге «Памятные места Московской области», которая была издана в 1956 году, когда платформа ещё называлась «Лесная».

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Фотографии

Ссылки 
 

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Солнечногорск